De Lliga Catalana de corfbol is de Spaanse korfbalcompetitie. De korfbalcompetitie wordt gehouden in de regio Catalonië, waar de Spaanse korfbalclubs gelokaliseerd zijn.
De Lliga Catalana de corfbol wordt ook wel de Lliga Nacional (nationale liga) genoemd. Spaans korfbal wordt uitsluitend in de zaal beoefend.

Klasse
De hoogste klasse in het Spaanse korfbal is de Primera Divisió (FCK). Doorgaans nemen 8 teams deel aan deze hoogste klasse. 
Sinds 2002 bestaat ook de Segona Divisió (FCK) (tweede divisie).

Zaalfinales
In 1985 werd de liga opgericht. Zie hier een lijst met de gespeelde zaalfinales

Externe links

Catalaanse korfbalcompetitie